Rusaki to nazwa 1 miejscowości w Polsce i 13 na Białorusi.

Miejscowość w Polsce 
 Rusaki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Mońki.

Miejscowości na Białorusi 
 Rusaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Rusaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie iwiejskim
 Rusaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie szczuczyńskim
 Rusaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim, w possowiecie Kozłowszczyzna
 Rusaki – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zdzięcielskim, w sielsowiecie Porzecze
 Rusaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim
 Rusaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie łohojskim
 Rusaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim
 Rusaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie stołpeckim
 Rusaki – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim

 Rusaki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim
Rusaki – dawna wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Obrub. Wieś leżała nad rzeką Łastowicą.
 Rusaki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kuropole
 Rusaki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Łyntupy

Linki zewnętrzne